Guillaume Pepy
 Quentin Pépy
 Pépy II
 Pépy Ier